Hurd est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1937-2016), joueur de cricket anglais ;
 Alexander Hurd (1910-1982), patineur de vitesse canadien ;
 Andrew Hurd (1982-), nageur canadien ;
  (1893-1984), physiologiste américaine ; 
 Baron Anthony Hurd (1901-1966), homme politique britannique ;
  (1894-1977), homme politique américain ;
  (1980-), joueur et entraîneur américain de football américain ;
  (1911-1996), scientifique et entrepreneur américain du domaine de l’informatique ;
  (1937-), juge américain ;
 Douglas Hurd (1930-), homme politique, diplomate et écrivain britannique ;
 Earl Hurd (1880-1940), scénariste, réalisateur, producteur et acteur américain ;
  (1910-1997), écrivaine de livres pour enfants américain ;
  (1970-), politologue américaine ;
  (1986-), canoéiste américain ; 
 , patineuse de vitesse canadienne ;
  (1881-1941), chirurgien américain ;
  (1840-1896), homme politique américain ;
 Gale Anne Hurd (1955-), productrice et scénariste américaine ;
  (né au ), compositeur américain ;
  (1889-1958), poète et ministre des cultes américain ;
  (1828-1906), avocat, abolitionniste et réformateur social américain ;
  (1839-1909), poétesse américaine ;
  (1907-1997), peintre américaine ;
 Henry Mills Hurd (1843-1927), psychiatre américain ;
  (1925-1995), acteur et activiste américain des droits de l’homme ;
  (), homme politique irlandais ;
 Jalen Hurd (1996-), joueur américain de football amêricain ;
 Jarrett Hurd (1990-), boxeur américain ;
  (1964-), joueur américain de football américain ;
  (1816-1892), avocat et auteur américain ;
  (1914-2001), producteur de pétrole, ambassadeur et escrimeur américain ;
  (1979-), joueur de bridge américain ;
 Jud Hurd (1913-2005), cartooniste américain ;
 Kate Campbell Hurd-Mead (1867-1941), pionnière du féminisme et gynécologue canadienne et américaine ;
  (1980-), basketteur américain ;
  (1823-1903), ingénieur civil américain ;
 Mark Hurd (1957-2019), chef d'entreprise américain du domaine de l’informatique ;
  (1971-), arbitre de football américain ;
  (1928-2006), compositeur anglais ;
  (1928-2006), compositeur, musicologue et chef d'orchestre britannique ;
 Michelle Hurd (1966-), actrice américaine ;
 Morgan Hurd (2001-), gymnaste américaine ;
 Nathaniel Hurd (c. 1729-1777), graveur et orfèvre américain ;
 Nick Hurd (1962-), homme politique britannique ;
 Paige Hurd (1992-), actrice américaine ;
 Percy Hurd (1864-1950), journalist et homme politique britannique ;
  (né au ), biologiste canadienne ;
 Rachel Hurd-Wood (1990-), actrice anglaise ;
  (1986-), chanteur et compositeur de musique country ;
 Richard Hurd (1720-1808), écrivain et évêque britannique ;
 , historien du travail britannique ;
  (1970-), joueur de cricket anglais ;
  (1865-1941), économiste et activiste politique ;
  (1905-1963), architecte britannique ;
  (1985), joueur américain de football américain ; 
  (1968-), chanteur et compositeur de gospel ;
  (1949-), auteur et illustrateur américain de livres pour enfants ;
  (1903-1989), architecte and historien américain ;
  (1819-1899), juge américain ;
  (1747-1823), officier britannique de la Royal Navy, hydrographe, a joué un rôle dans la découverte de l'Antarctique ;
 Tiombe Hurd (1973-), athlète américaine ;
  (1924-1982), joueur de baseball américain ;
 , haut fonctionnaire britannique, chargé de la lutte antiterroriste et de la lutte contre la Covid-19 ;
  (1950), homme politique canadien ;
 Will Hurd (1977-), homme politique américain ;
  (née au ), neuroscientifique américaine.

Prénom 
Hurd est un prénom américain notamment porté par :
 Hurd Hatfield (1917-1998), acteur américain ;
 Henry Hurd Rusby (1855-1940), botaniste, pharmacien et médecin américain ;
 Henry Hurd Swinnerton (1875-1966), géologue et un paléontologue britannique ;
  (1903-1992), météorologiste américain ;
  (1869-1961), femme politique américaine ;
  (1877-1930), auteure de livres pour enfants.

Toponyme 

 , péninsule de l'île Livingston dans les îles Shetland du Sud en Antarctique, nommée d’après Thomas Hurd ;
 , cap de Hurd Peninsula ;
 , îles du Canada dans la province du Nunavut ;
 , parc américain de East Hampton dans l'État du Connecticut ;
 , colline d'Australie dans l'État d'Australie du Sud ;
 , crête montagneuse dans le comté de Jackson et dans l'État du Kentucky ;
 , montagne canadienne dans les Montagnes Rocheuses et l'État de Colombie-Britannique.

Hydronyme 
 , lac de la province du Nouveau-Brunswick au Canada ;
 , lac de la province de l'Ontario au Canada ;
 , lac de la province de l'Ontario au Canada ;
 , pointe sud de l'île Macquarie australienne, à mi-chemin entre la Nouvelle-Zélande et l'Antarctique ;
 , chenal canadien sur le lac Huron entre l'île Cove et la , dans la province de l'Ontario ;
 , cours d'eau canadien dans la province de Nouvelle-Écosse.

Architecture 
 , bureau foncier, monument historique américain à Hurdsfield dans l’État du Dakota du Nord ;
 , maison historique américaine de North Berwick dans l'État du Maine.
 , maison classée des peintres Peter  et Henriette Wyeth Hurd à  dans l’État du Nouveau-Mexique ;
 , aéroport américain situé à Monahans dans le comté de Ward et dans l'État du Texas.

Marine 
 , bateau patrouilleur de la Garde côtière canadienne.

Informatique 
 Arch Hurd, distribution du système d'exploitation GNU ;
 Debian GNU/Hurd, distribution du système d'exploitation GNU ;
 GNU Hurd, ensemble de programmes et de bibliothèques servant de base au système d'exploitation GNU.

Musique 
 Hurd, groupe de pop metal mongol créé en 1987.

Patronyme anglais
Patronyme américain